Hugh McMahon peut faire référence à :

  (1906–1997), footballeur écossais
  (1938-), homme politique écossais membre du parlement européen

Autres

  course de Steeple-chase